Le  est la  du Challenge Yves du Manoir. Il met aux prises vingt-deux équipes, désignées par invitation, et réparties en deux poules. Les vainqueurs de chaque poule s'affrontent en finale pour l'obtention du titre. La compétition est remportée par l'Aviron bayonnais.

Phase de qualification 
La phase de qualification se déroule du  au , chaque équipe rencontrant une seule fois ses adversaires (10 matchs par équipe). Remarque : certains matchs sans enjeu n'ont pas été joués en fin de tournoi. L'attribution des points est la suivante : victoire = 2 points ; nul = 1 point ; défaite = 0 point.

Poule A 

|
|}

Poule B 

|
|}

Finale

Notes et références

Annexes

Bibliographie

Liens externes 
 Compte rendu de la finale 1936, sur Le Miroir des sports

1935-1936
Rugby à XV en 1935
Rugby à XV en 1936
Sport en France en 1935
Sport en France en 1936